Amun puede referirse a:
 Amun, Amón, Amun-Ra, Ammon, Amen, Amoun, o Hammon, dios egipcio.
 San Amoun o Amun, asceta cristiano del siglo IV y fundador de una comunidad monástica en Egipto.
 (3554) Amun, asteroide cercano a la Tierra, perteneciente a los asteroides Atón.
 Amun (comic), personaje de Marvel Comics.

Véase también 
 Amón (desambiguación)